Сухорабовский сельский совет () — входит в состав
Решетиловского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Сухорабовка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Сухорабовка 
 с. Березняки 
 с. Подок

Примечания